Zbigniew Bieliński (1936–2007) – polski kulturysta
 Zbigniew Bieliński (1947–2007) – polski piłkarz